Příjmení Červenkov nosí více významných osobností:
 Angel Červenkov (* 1964) – bulharský fotbalista a fotbalový manažer
 Slavčo Červenkov (* 1955) – bulharský zápasník, volnostylař
 Vŭlko Červenkov (1900–1980) – bulharský komunistický politik

Bulharská příjmení